Kraftwerk Erfurt bezeichnet:
Kraftwerk Erfurt-Ost, ein Heizkraftwerk im Nordosten von Erfurt
Kraftwerk Gispersleben, ein stillgelegtes Kohlekraftwerk in Erfurt-Gispersleben-Kiliani
Heizkraftwerk Iderhoffstraße, ein Heizkraftwerk im Osten von Erfurt